Боровской сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в Белоруссии и России:

Белоруссия 
 Боровской сельсовет — в Дзержинском районе Минской области.
 Боровской сельсовет — в Лельчицком районе Гомельской области.

Россия 
 Боровской сельсовет — в Алейском районе Алтайского края.
 Боровской сельсовет — в Крутихинском районе Алтайского края.
 Боровской сельсовет — в Белозерском районе Курганской области.
 Боровской сельсовет — в Катайском районе Курганской области.
 Боровской сельсовет — в Усманском районе Липецкой области.
 Боровской сельсовет — в Болотнинском районе Новосибирской области.
 Боровской сельсовет — в Новосибирском районе Новосибирской области.

См. также